Esistono più comuni francesi con questo nome

Gauville – Orne
Gauville – Somme